Vid de Olympiska sommarspelen 1972 kom bågskytte tillbaka efter 52 års frånvaro. Tävlingarna arrangerades i Englischer Garten i München.

18 nationer tävlade i både herr- och damklassen, tre tävlade endast i damernas och sex tävlade endast i herrarnas. 

Båda tävlingarna var i form av två FITA-rundor. En FITA-runda består i att bågskyttarna skjuter 36 pilar mot måltavlorna från fyra olika distanser, alltså totalt 144 pilar. Distanserna är 90, 70, 50 och 30 meter för herrar och 70, 60, 50, och 30 meter för damer.

Resultat

Medaljtabell

Resultat

Herrar
24 nationer skickade 55 manliga deltagare för att tävla. 

Noter:
Jacobsen slog Telford med 76-70 i tie-break för att få plats 8. 
Jones slog Hibino med 61-46 i tie-break för att få plats 28. 
Akkerhaugen slog Naranjilla med 286-285 i tie-break för att få plats 36.

Damer

Not
Bechdolt slog Lentz med 287-286 i tie-break för att få plats 28.

1972
Olympiska sommarspelen
Sporter vid olympiska sommarspelen 1972